А́гнус ( — ягнёнок; барашек):

 Агнус — мужское (например, Agnus McVee) или женское (напр. Agnus Berenato) имя. 
 Агнус — фамилия:
  (1839—1925) — французский скульптор и военный, участник Гражданской войны в США и издатель газеты в Балтиморе.